Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2014./15.

MŽNL Osijek - Vinkovci 

Također i pod nazivom Međužupanijska liga Vinkovci - Osijek 
Klubovi iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjska 
 NS Osijek, ljestvica 
 NS Osijek, rezultati 
 rsssf.com

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NK Štinjan Pula

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Karlovačka, Službene vijesti

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 

 Izvori: 
 ŽNS Ličko-senjska, Bilten br. 26/2014-15 
 ŽNS Ličko-senjska, bilteni 2014/15 
 rsssf.com

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanska, ljestvica 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanska, rezultati sezone

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 HNK Vrlika 
 sportnet.hr prema COMET hns-cff.hr 
 ŽNS Splitsko-dalmatinska 
 Balun - glasilo ŽNS Splitsko-dalmatinska

2. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarska, glasnik 
 ŽNS Zadarska, ljestvica

Poveznice 
 MaxTV Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 5. rang

2014-15
 5